Le tournoi DPD Open masculin 2017 est l'édition 2017 du tournoi DPD Open qui se déroule du 28 septembre au  octobre 2017 à Amsterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit joueurs têtes de série et une wild card Marc ter Sluis. 

En finale, Adrian Waller l'emporte face à Declan James.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 DPD Open
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Sport aux Pays-Bas en 2017
Squash en 2017
Sport en septembre 2017
Sport en octobre 2017
Événement sportif à Amsterdam